Małopolska grupa IV ligi – istniejąca w latach 2006-2011 i od 2022 roku grupa IV ligi polskiej w piłce nożnej. Występuje w niej 18 zespołów. Opiekunem rozgrywek jest Małopolski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Krakowie. Zwycięzca tej grupy uzyskuję awans do III ligi, natomiast w latach 2008-2011 awans uzyskiwał również wicemistrz grupy.

Przypisy 

Piąty poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce